Racing White Daring Molenbeek (5479), is een Belgische voetbalclub met stamnummer 5479, in 2015 uitgebouwd onder het voormalig stamnummer van Standaard Wetteren.
 Racing White Daring Molenbeek (47), was een Belgische voetbalclub met stamnummer 47 die werd opgericht in 1909 en verdween in 2003.
 RWDM Brussels FC,  was een Belgische voetbalclub met stamnummer 1936 die werd opgericht in 1932 en verdween in 2014.
 Racing White Daring Molenbeek 2003, was een Belgische voetbalclub met stamnummer 9449 die werd opgericht in 2003 en verdween in 2013.